Catarman, municipalità nella Provincia di Camiguin
Catarman, municipalità capoluogo della Provincia di Northern Samar